Албіш () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Будуслеу.
 Албіш () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Чернат.